La signification est une forme de notification faite par un huissier de justice.

Droit français 

En droit français, la signification est prévue à l'article 654 alinéa du Code de procédure civile.

Droit québécois 
La signification en droit québécois est décrite aux articles 116 à 129 du Code de procédure civile du Québec. 

Procédure civile